Juriš lake konjice, juriš koji je predvodio lord Cardigan tijekom Bitke za Balaklavu tijekom 25. listopada 1854. godine u Krimskom ratu. 
 Juriš lake konjice (pjesma), pjesma Alfreda Tennysona 
 Juriš lake konjice (1936), film iz 1936.
 Juriš lake konjice (1968), film iz 1968.